Amerikai Egyesült Államok
 Clyde (Dél-Karolina)
 Clyde (Észak-Dakota)
 Clyde (Észak-Karolina)
 Clyde (Georgia)
 Clyde (Iowa
 Clyde (Kalifornia)
 Clyde (Kansas)
 Clyde (Michigan
 Clyde (New Jersey)
 Clyde (New York)
 Clyde (Ohio)
 Clyde (Pennsylvania)
 Clyde (Texas)
 Clyde (város Iowa megye, Wisconsin)
 Clyde (közösség, Iowa megye, Wisconsin)
 Clyde (Kewaunee megye, Wisconsin)